Ganshof ist der Familienname folgender Personen:

 François Louis Ganshof (1895–1980), belgischer Historiker
 Walter Jean Ganshof van der Meersch (1900–1993), Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

Siehe auch:

 Gänshof